Вега-де-Вильялобос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 10,14 км². Население — 121 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы